Ел Ебанал има више значења:

 Ел Ебанал (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанал (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанал, Пито Реал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанал, Ла Тинаха (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанал (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ебанал (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ебанал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ебанал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику